A rádió a 20. század találmánya, melynek segítségével az információk áramlása felgyorsult, nem ismert határokat.

Magyarországi rádiógyártás elismert volt a kezdetektől egészen annak a megszűnéséig. A magyar rádiógyártás volt az az ipar, amiben tényleg világhírűek voltunk.

Ennek állítanak emléket azok a rádiógyűjtők, akik a régi, sok esetben ódonnak tűnő készülékeket összegyűjtik és fáradságos munkával, nagy szakértelemmel és komoly anyagiak ráfordításával a rádiókészülékeket restaurálják.

Több gyűjtő is fenntart honlapot, ahol a gyűjteményében fellelhető készülékeket, dokumentumokat és más tárgyi emlékeket igyekszik bemutatni. Vannak továbbá olyan gyűjtők is, akik ezzel nem elégszenek meg és a gyűjteményüket a nyilvánosság számára elérhetővé tették, látogatható kiállítást tartanak fönn. A teljesség igénye nélkül itt ezek közül több is megtalálható.

Magyarországi rádiómúzeumok

Magángyűjtemények
(látogatható gyűjtemények)

 Rádiómúzeum Kismaros - Rádiómúzeum Alapítvány - Perneky Sándor magángyűjteménye, 2623 Kismaros, Kossuth út 43.  Rádiómúzeum    Öreg Rádiók kiállítása
Rádió és TV múzeum Keszthely, Nádler József magángyűjteménye, 8360 Keszthely, Kossuth utca 1. és Georgikon utca 2. saroképület Rádió - TV múzeum
Rádió kiállítás Tatabánya, Máthé Sándor magángyűjteménye, 2800 Tatabánya, Vértes utca 22.
Rádió kiállítás Balatonfüred, Horváth László magángyűjteménye, 8230 Balatonfüred, Jókai út 15.
Rádió kiállítás Gyula, Wlasits Nándor magángyűjteménye, 5700 Gyula, Kossuth L. utca 7.
Patina rádió és televízió kiállítás Pécs, Tasnádi Zsolt magángyűjteménye, Pécs, Vajda János utca 11.
Rádiómúzeum Budakalász, Kollár Ernő magángyűjteménye, 2011 Budakalász, Szegély utca 3305/3.  Rádiómúzeum
Katonai rádiók 2vh után, Rétság, Pfaff László magángyűjteménye, +36203108976 (híradó és vegyivédelmi gyűjtemény)
Rádiótörténeti kiállítás, Miskolc, Németh Ernő és R. Nagy József készülékei, Miskolci-Egyetem, C1 épület, Telefonközpont, illetve a Miskolci Egyetem Könyvtár előtere

Intézményi gyűjtemények

Rádiómúzeum Budapest, Magyar Rádió gyűjteménye, Budapest, Pollák Mihály tér 8.

Rádió és TV múzeum Diósd, Antenna Hungária gyűjteménye, 2049 Diósd, Rádióállomás, Kőbányai u. 11
Rádiómúzeum Budapest, Hírközlési Múzeumi Alapítvány gyűjteménye, 1068 Budapest, Benczúr utca 27.. Postamúzeum

Rádiógyűjtők linkjei 
Herczeg István, Veszprém
Kollár Ernő, Budakalász
Kósa Endre, Kiskunfélegyháza
Nádler József, Keszthely
Nyári Szabolcs, Isaszeg
Ódór Zoltán, Budapest
Perneky Sándor, Kismaros
Ragoncsa István, Paks
R. Nagy József, Miskolc
Sík Béla, Soroksár
Selyem Tóth Sándor, Zalaegerszeg
Tasnádi Zsolt - Pécs
Tóth Ferenc - Pomáz
Wlasits Nándor Gyula
Viktor Cingel, Szlovákia

Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja 
Rádiógyűjtők Magyarországi Klubja Egyesület,

Magyarországi rádiógyárak 
(nem teljes, csak néhány nagyobb cég szerepel a listában)

Amrad, Astra, Audion Rádiótechnikai Vállalat
Balázs és Sziklai, BAPO, Belgráder Rádió, Bellavox, Beloiannisz (BHG), Bodnár Jenő (BJ), BEAG
Corvin
Dénes Testvérek, Divatcsarnok
Echo, Engel Károly Alkatrészgyár N. V. Műszergyára - EKA, Erzsébet Rádióház, Ericsson
Fénycső KSZ, Ferro-Stella, Fővárosi Finommechanikai Vállalat (FFMV), FMV - Székesfehérvár,
Herczeg Rádió - Budapest
ifj. Bittner János
Jeszenszky Antal - Gyula
KAEM (Kassai Egon és May Pál)
Laub Lipót, Lengyel István Gépészmérnök (Sure)
Magyarság Rádiója, Martovox, Mechlabor (ML) 
Nostrum
Olympia, Omega Rádió, Orion
Palace, Perfekt Rádió, Philips, Phöbus, Portovox
Radioga, RÁVA, Reich Rádió, Rikert Rádió, Rotand, Rádiócentrum
Saukra, SAL, Siemens, Süss Nándor RT (SRT), Standard, SZIKSZ, Superphon, Supron, Sure
Telefongyár (TRT, TERTA), Telefunken (TFK), Tonal
Urner és Berkovits
Vadásztölténygyár (VTRGY), Videoton (VT), VIKERT, VATEA
Zeusz, Z.L.Rádiólaboratórium

Magyarországi rádióalkatrészt gyártók 
BÉTA
HTV
Láng Tibor (Laboravo), Laub Lipót
Marnitz, Marx és Mérei, Mikrofarad, MITA, Medicor
Norris
Prominent
Radioga, REMIX, RFG
Sigma, Sinus, Stabil, Standard, SUN, Szabó és Météffy
Telefongyár, Tonalit, Tungsram

Jegyzetek

Források 
 Öreg Rádiók kiállításának honlapja

Magyarország múzeumai
Magyarországi technikatörténet